Prix Wolfson peut faire référence à : 
 Prix Philip-Leverhulme
 Wolfson History Prize